Willkommen im Paradies ist der Titel zweier Filme:

 Willkommen im Paradies (1991), deutscher Fernsehfilm
 Willkommen im Paradies (1995), US-amerikanischer Fernsehfilm